New Zealand Māori ist die Bezeichnung für zwei neuseeländische Rugby-Mannschaften:

 früherer Name der Māori All Blacks
 New Zealand Māori (Rugby League)